

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Sesja 1. 
13 stycznia 2023; 19:00

Sesja 2. 
14 stycznia 2023; 14:00

Sesja 3. 
15 stycznia 2023; 9:00

Sesja 4. 
15 stycznia 2023; 19:00

Sesja 5. 
16 stycznia 2023; 14:00

Sesja 6. 
17 stycznia 2023; 9:00

Sesja 7. 
17 stycznia 2023; 19:00

Sesja 8. 
18 stycznia 2023; 14:00

Sesja 9. 
19 stycznia 2023; 09:00

Play-off

Półfinały 
19 stycznia 2023; 19:00

Mały finał 
20 stycznia 2023; 19:00

Finał 
21 stycznia 2023; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2023